Bez słów... – studyjny album muzyczny zespołu Łzy
 Bez słów − dramat filmowy z 2012 roku, reż. Simon Chung
 Bez słów − utwór polskiej piosenkarki Sanah z 2019 roku z debiutanckiego mini albumu Ja na imię niewidzialna mam oraz z debiutanckiego albumu Królowa Dram